Uwe Sauer peut désigner :

 Uwe Sauer (1943-), cavalier de dressage allemand, champion par équipe aux Jeux olympiques d'été de 1984 ;
 Uwe Sauer (1963-), joueur de basket-ball allemand.